Кармелюк — название фильма:

 Кармелюк (фильм, 1931) — режиссёр Фауст Лопатинский
 Кармелюк (фильм, 1938) — режиссёр Георгий Тасин
 Кармелюк (фильм, 1985) — режиссёр Григорий Кохан

См. также 
 Кармелюк, Устим Якимович — украинский предводитель крестьянского движения на Подолье в 1813—1835 гг.